Kruškovac (drank), Kroatische likeur
 Kruškovac (Gospić), plaats in Kroatië